Spojení písmene S a číslice 35 může mít různé významy:

 Siemens S35 – mobilní telefon
 SOMUA S-35 – francouzský tank
 zaniklá železniční linka S35 v systému Esko Praha v trase Bakov nad Jizerou – Dolní Bousov